Dans la mythologie grecque, Clytonée (en grec ancien  / Klutónêos) est le fils d'Alcinoos et le frère de Laodamas et Halios, ainsi que de Nausicaa. Il est brièvement mentionné dans l’Odyssée, où il s'illustre à la course devant ses frères, lors de jeux donnés en l'honneur d'Ulysse.

Notes 

Mortel de la mythologie grecque
Mythologie grecque de Schérie
Personnage de l'Odyssée